Velia steht für:

 Velia (Rom), Hügel in Rom
 den römischen Namen der griechischen Stadt Elea
 Titularbistum Velia, auf die Stadt Elea zurückgehendes Titularbistum
 Velia (Gattung), eine Insekten-Gattung

Siehe auch:
 Veleia
 Velleia